

Geografia 
 Francia
 Cantone di La Brède – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Bordeaux
 La Brède – comune nella regione dell'Aquitania

Persone 
 Charles-Louis de Secondat, barone de La Brède et de Montesquieu – filosofo, giurista, storico e pensatore politico francese noto semplicemente come Montesquieu
 Ēriks Brēde – calciatore lettone
 Krzysztof Brede – allenatore di calcio ed ex calciatore polacco

Altro 
 Castello di La Brède – fortezza medievale francese